Яков Исаакович Мурей () — израильский шахматист, гроссмейстер (1987). Международный мастер шахмат по переписке.
В 1959 году в составе юношеской сборной Москвы выиграл командное первенство СССР.

В 1977 году иммигрировал в Израиль.
В 1978 году был секундантом Виктора Корчного на матче против Анатолия Карпова.

С 1980 по 1984 гг. представлял команду Израиля на трёх олимпиадах по шахматам:
 В 1980, на 4-й доске, на 24-й Олимпиаде в Ла-Валлетта (+6 −4 =1);
 В 1982, на 2-й доске, на 25-й Олимпиаде в Люцерне (+6 −4 =3);
 В 1984, первый запасной, на 26-й Олимпиаде в Салониках (+2 −2 =3).

В 1982 году занял 7 место в межзональном турнире в Москве, 1987 году стал гроссмейстером.

В 2001 году победил на чемпионате Европы среди сеньоров. Победитель первого командного чемпионата мира среди сеньоров (2004).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Израиля
Шахматные теоретики
Участники шахматных олимпиад